Luca Antonini – giurista italiano (1963)
 Luca Antonini – calciatore italiano (1982)